Yereymentau (kazakiska: Ereymentaū, ryska: Ерейментау) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Aqmola, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Astana. Yereymentau ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Yereymentau är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Yereymentau. Runt Yereymentau är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Yereymentau består i huvudsak av gräsmarker.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aqmola (provins)